Пруидзе — фамилия. Известные носители:
 Пруидзе, Георгий (род. 1994) — грузинский регбист.
 Пруидзе, Реваз Яковлевич (1923—1970) — грузинский советский деятель.
  (род. 1957) — советский футболист и грузинский тренер.